Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 6 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2016